Budziszewice (gemeente)
 Budziszewice (Łódź)
 Budziszewice (Groot-Polen)